Maria är en kommun i Kanada. Den ligger i regionen Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine och provinsen Québec, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa.

Källor 

Indelningar i Québec